Леополд I () може да се отнася за:
 Леополд I (Свещена Римска империя) (1640–1705), император на Свещената Римска империя (1640–1705)
 Леополд I (Белгия) (1790–1865), крал на Белгия (1640–1705)
 Леополд (1747–1792), велик херцог на Тоскана, като Леополд II император
 Леополд (Баден) (1790–1852), велик херцог на Баден (1830–1852)
 Леополд I (Австрия) († 994), маркграф на Австрия (976–994)
 Леополд I (Щирия) († 1129), маркграф на Щирия (1122−1129)
 Леополд I (Моравия) (1102–1157), херцог на Оломоуц (1135–1137)
 Леополд I Баварски (1108–1141), херцог на Бавария (1139–1141)
 Леополд I (Зекау) († 1291), епископ на Зекау (1283–1291)
 Леополд I (Хабсбург) (1290–1326), херцог на Австрия и Щирия (1308–1326)
 Леополд Вилхелм фон Хабсбург (1614–1662), Велик магистър (1641–1662)
 Леополд (Лотарингия) (1679–1729), херцог на Лотарингия (1690–1729)
 Леополд I (Анхалт-Десау) (1676–1747), княз на Анхалт-Десау (1693–1747)
 Леополд I (Липе) (1767–1802), княз на Липе (1789–1802)